Акатитлан-де-Сарагоса () — посёлок в муниципалитете Ланда-де-Матаморос, мексиканского штата Керетаро. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 487 человек.

Примечания

Ссылки 
 
 Acatitlan de Zaragoza 
 
 
 

Города Керетаро